Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kornel Bardoczky e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Daniele Bracciali e Manuel Jorquera 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Kornel Bardoczky /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)
 Łukasz Kubot /  Robert Lindstedt (semifinali)

 Daniele Bracciali /  Manuel Jorquera (finale)
 Gianluca Bazzica /  Daniele Giorgini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2004